Dubois Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dubois Historic District (Idaho), NRHP-Nr. 82005189
 Dubois Historic District (Pennsylvania), NRHP-Nr. 97001254